

Brazylia 
 Santa Marta – krater uderzeniowy w stanie Piauí

Kolumbia 
 Santa Marta – miasto w północnej Kolumbii, nad Morzem Karaibskim, ośrodek administracyjny departamentu Magdalena.
 Sierra Nevada de Santa Marta – masyw górski w północnej Kolumbii

Hiszpania 
 Santa Marta (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze
 Santa Marta del Cerro – gmina w Hiszpanii, w prowincji Segowia, w Kastylii i León
 Santa Marta de Magasca – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Estramadurze
 Santa Marta de Tormes – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León
 Cubillas de Santa Marta – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León

Portugalia 
 Santa Marta (Penafiel) – miejscowość w Portugalii, w gminie Penafiel.